Погоре́лов (Погоре́лова) — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 
 Погорелов, Валерий Иванович (род. 1967) — советский и молдавский футболист.
 
 Погорелов, Виктор Григорьевич (1926—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Погорелов, Владимир Григорьевич (1941—2015) — советский и украинский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Погорелов, Евгений Алексеевич (1952—2003) — советский дзюдоист.
 
 Погорелов, Кирилл Андреевич (1987—2019) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Погорелов, Константин Фёдорович (род. 1932) — советский генерал-лейтенант.
  (1929—2010) — белорусский архитектор.
 Погорелов, Михаил Савельевич (1921—1981) — Герой Советского Союза.
 Погорелов, Николай Владимирович (1939—1993) — советский футболист.
 Погорелов, Семён Алексеевич (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Погорелов, Сергей Валентинович (1974—2019) — советский и российский гандболист.
 Погорелов, Фёдор Александрович (род. 1980) — российский теле- и радиоведущий, журналист, музыкант.
 Погорелов, Филипп Павлович (1903 — ?) — советский государственный деятель.

 Погорелова, Бронислава Матвеевна (1885—1983) — русская, советская переводчица.
 Погорелова, Людмила Николаевна (род. 1959) — советская и российская актриса театра и кино.

Топоним 
 Погорелов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Погорелов — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

См. также